Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 232 dans le monde.

 Route 232 au Québec, Canada
 Route 232 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route régionale 232 en Finlande
 Route européenne 232 aux Pays-Bas
 Route régionale 232 en Slovénie